Бангар может означать:

 Бангар — городок в Брунее, центр одноимённого района;
  — муким (район) в округе Тембуронг, Бруней;
  — муниципалитет в провинции Ла-Унион, Филиппины.